Kreisbahn bezeichnet:

 in Physik und Technik eine gleichförmige Kreisbewegung durch Rotation
 in der Astronomie und Himmelsmechanik eine kreisförmige Umlaufbahn
 regionale Eisenbahnstrecken und -unternehmen, siehe Liste von Kreiseisenbahnen.

Siehe auch